Birkenburg steht für:

Orte:
Birkenburg, deutscher Name von Březhrad, Ortsteil von Hradec Králové, Tschechien
Burgen:
 Birkenburg (Harz), Landkreis Goslar, Niedersachsen
Birkenburg, ehemaliger Name von Bitburg
 Birkenburg bei St. Ulrich, Schwarzwald
Siehe auch:
 Birkenberg